La temporada 1982-83 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la 25ª edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA. La final se jugó en Venecia el 17 de marzo de 1983.

El Zolu Vicenza ganó la primera de sus cinco Copas de Europa. Su rival en la final fue el Agon Düsseldorf, que en las semifinales acabó con la hegemonía en la competición del Daugava Riga, que no caía eliminado desde 1963 y no perdía desde 1966.

Resultados

Fase previa
 (78-64, 65-52) Southgate BC 143-116 CIF Lisboa
 (81-70, 81-70) Elitzur Tel Aviv 162-140 UBSC Viena

Octavos de final
 El Daugava Riga quedó exento como vigente campeón
 (86-52, 84-25) Monting Zagreb 170-77 Ankara Kolejliler
 (108-30, 128-32) Slavia Praga 228-62 Black Star Mersch
 (74-34, 88-55) Asnières Sports 162-89 Southgate BC
 (110-43, 105-16) Zolu Vicenza 215-59 AO Palaio Faliro
 (129-67, 114-71) Agon Düsseldorf 243-138 Elitzur Tel Aviv
 (109-36, 140-43) Spartacus Budapest 249-79 El Cairo 
 (81-72, 72-68) Celta Vigo 153-140 BBC Koksijde (el Celta Vigo posteriormente se retiró, y el BBC Koksijde se clasificó en su lugar)

Cuartos de final

Grupo A
 Daugava 91-61 68-49 Slavia // Monting 80-71 73-61 Asnières
 Daugava 92-79 91-66 Monting // Slavia 87-84 87-53 Asnières
 Daugava 67-56 92-83 Asnières // Monting 82-73 81-82 Slavia
 (6 - 0 --- 501-394) 1. Daugava Riga
 (3 - 3 --- 461-470) 2. Monting Zagreb
 (3 - 3 --- 439-459) 3. Slavia Praga
 (0 - 6 --- 408-486) 4. Asnières Sports

Grupo B
 Vicenza 93-65 63-43 Spartacus // Agon 109-57 108-58 Koksyjde
 Vicenza 74-43 71-48 Koksyjde // Agon 90-70 63-64 Spartacus
 Vicenza 65-56 70-87 Agon // Spartacus 81-84 83-60 Koksyjde
 (5 - 1 --- 436-342) 1. Zolu Vicenza
 (4 - 2 --- 513-384) 2. Agon Düsseldorf
 (2 - 4 --- 406-453) 3. Spartacus Budapest
 (1 - 5 --- 350-526) 4. BBC Koksyjde

Semifinales
 (73-75, 52-49) Agon Düsseldorf 125-124 Daugawa Riga
 (89-54, 67-77) Zolu Vicenza 156-131 Monting Zagreb

Final
 Zolu Vicenza 76-67 Agon Düsseldorf

Clasificación
 01.  Zolu Vicenza

 02.  Agon Düsseldorf

 03.  Daugava Riga
 04.  Monting Zagreb

 05.  Slavia Praga
 06.  Spartacus Budapest
 07.  BBC Koksyjde
 08.  Asnières Sports

 09.  Celta Vigo
 10.  Elitzur Tel Aviv
 11.  Southgate BC
 12.  AO Palaio Faliro
 13.  Black Star Mersch
 14.  El Cairo 

 15.  UBSC Viena
 16.  CIF Lisboa

Referencias

Baloncesto en 1982
Baloncesto en 1983
Euroliga Femenina